Щепановский сельский совет () — входит в состав Козовского района Тернопольской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Щепанов.

История 
 138 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 с. Щепанов
 с. Бартошевка

Примечания